Die Australian Open 2019 im Tischtennis waren das siebte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 9. bis 14. Juli 2019 im australischen Geelong statt.

Einzel

Männer

Frauen 

Die an Position 2 gesetzte Liu Shiwen zog sich verletzungsbedingt aus dem Turnier zurück, sodass die an Position 17 gesetzte Jeon Ji-hee ihren Platz in der Hauptrunde einnahm. Die eigentlich in der Qualifikation ausgeschiedene Chen Szu-Yu rückte somit auch noch ins Hauptfeld nach.

Doppel

Männer

Frauen

Mixed 

Verletzungsbedingt konnte Liu Shiwen in ihrem Doppel mit Xu Xin nicht antreten.

Weblinks 
 Die Australian Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 21. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 21. November 2019)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Tischtennisveranstaltung 2019
Tischtenniswettbewerb in Australien
Sportveranstaltung in Greater Geelong City